Михаило Марковић се може односити на:

 Михаило С. Марковић (1889-1970) српски и југословенски пешадијски официр, дивизијски генерал Југословенске војске, први и последњи командант Четничких јединица Југословенске војске;
 Михаило Ј. Марковић (1893-1942) капетан прве класе Југословенске војске;
 Михаило Марковић (1923-2010) српски филозоф и логичар марксистичко-хуманистичке оријентације, академик САНУ и у неколико наврата професор филозофије на еминентним универзитетима у Сједињеним Америчким Државама;